Příjmení Vasilev nosí více významných osobností:

 Conjo Vasilev (1952–2015) – bulharský fotbalista, obránce
 Christina Vasileva (* 1970) – bulharsko-česká operní pěvkyně
 Ilija Vasilev (* 1957) – bulharský zápasník – klasik
 Raicho Vasilev (* 1975) – bulharský herec a kaskadér